Tautologie oder tautologisch (von altgriechisch tautología „Wiederholung von bereits Gesagtem“) steht für:

 Tautologie (Logik), eine Aussage, die immer wahr ist, unabhängig vom Wahrheitswert der zugrundeliegenden Bestandteile
 in der Philosophie eine Definition, die das zu Erklärende in die Erklärung aufnimmt, siehe Idem per idem
 Tautologie (Sprache), stilistisch eine Häufung gleichbedeutender Wörter

Siehe auch:
 tautologisches Bündel (Topologie, Geometrie)
 Hendiadyoin (rhetorische Figur)
 Pleonasmus (rhetorische Figur: Wortreichtum ohne Informationsgewinn)